Ячменево — название населённых пунктов в России:

 Ячменево — деревня в Шадринском районе Курганской области.
 Ячменево — деревня в Печорском районе Псковской области.